Le groupe G de la coupe du monde de football de 2006, qui s'est disputée en Allemagne du 9 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort, effectué le  à Leipzig, a placé les équipes de France, du Togo, de Suisse et de Corée du Sud dans le groupe G.

Classement 

|}

Par la suite, la Suisse sera éliminée en huitième de finale par l'Ukraine (0-0 ap, 0-3 aux tirs au but). 
La France sera vice-championne après avoir battu l'Espagne (3-1, huitième de finale), le Brésil (1-0, quart de finale) et le Portugal (1-0, demi-finale) et en échouant en finale face à l'Italie aux tirs au but (1-1 ap).

Première journée

France - Suisse

Corée du Sud - Togo

Deuxième journée

France - Corée du Sud

Togo - Suisse

Troisième journée

Togo - France

Suisse - Corée du Sud

Statistiques 
Lors des six matchs du groupe, 11 buts ont été inscrits soit une moyenne de 1,84 but par rencontre. Les arbitres ont distribué 35 cartons jaunes et 1 carton rouge.

Homme du match 
À chaque rencontre, le meilleur joueur est désigné homme du match.

Notes et références 

G